Aimer peut désigner :

 Aimer, un film suédois réalisé par Jörn Donner, sorti en  ;
 Aimer, un film à sketches soviétique réalisé par Mikhaïl Kalik et Inna Toumanian en  ;
 Aimer, une chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour ;
 Aimer, une chanteuse et parolière de pop japonaise.
 Aimer est le titre d'un album de Serge Lama sortie en 2022 (c'est également le titre de la première chanson de l'album, qui lui emprunte son nom) ;